IXB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bagdogra (India)